Mahaut steht für:

 Mahaut (Dominica), Ort in Dominica

Mahaut ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Mahaut (um 1729–1785), belgischer Flötist und Komponist

Siehe auch:
 Mahaut River